Károlyi Béla (1921–1960) színművész
 Károlyi Béla (1942–) amerikai magyar gimnasztikaedző